La Champions League di ciclismo su pista 2022, seconda edizione della competizione, ha avuto inizio il 12 novembre 2022 a Palma di Maiorca e si è conclusa il 3 dicembre 2022 a Londra.

La competizione è stata vinta dall'australiano Matthew Richardson (sprint) e dallo svizzero Claudio Imhof (endurance) in campo maschile, e dalla francese Mathilde Gros (sprint) e dalla statunitense Jennifer Valente (endurance) in campo femminile.

Calendario

Sistema di punteggio

Classifiche

Sprint

Uomini

Donne

Endurance

Uomini

Donne

Medagliere

Note

Collegamenti esterni

Ciclismo nel 2022
2022
Competizioni sportive a Londra
Competizioni sportive a Palma di Maiorca
Competizioni sportive a Berlino
Sport negli Yvelines